En , Chrusty peut faire référence à :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chrusty, un village dans le powiat d'Aleksandrów
 Chrusty, un village dans le powiat de Chełmno

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Chrusty, un village dans le powiat de Kalisz et la gmina de Lisków
 Chrusty, un village dans le powiat de Kalisz et la gmina de Żelazków
 Chrusty, un village dans le powiat de Konin

dans la voïvodie de Łódź
 Chrusty, un village dans le powiat de Łask
 Chrusty, un village dans le powiat de Rawa

dans la voïvodie de Mazovie
 Chrusty, un village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Chrusty, un village